Euphorion steht für:

 Euphorion (Tragödiendichter) (5. Jh. v. Chr.), griechischer klassischer Dichter, Sohn des Aischylos
 Euphorion (Autor) (3. Jh. v. Chr.), griechischer hellenistischer Schriftsteller
 Euphorion (Zeitschrift), literaturwissenschaftliche Fachzeitschrift
 Euphorion (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Achilleus

Siehe auch:
 Euphoria